Flournoy ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Flournoy (Kalifornien), census-designated place im Tehama County, Kalifornien
 Flournoy (Kentucky), Ort im Union County, Kentucky
 Flournoy (Louisiana), Ort im Caddo Parish, Louisiana

Flournoy ist der Familienname folgender Personen:

 Fabulous Flournoy (* 1973), US-amerikanisch-englischer Basketballtrainer und -spieler
 Hartina Flournoy (* 1956), US-amerikanische Politikberaterin und Anwältin
 Michèle Flournoy (* 1960), US-amerikanische Regierungsbeamtin
 Richard Flournoy (1900–1967), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Théodore Flournoy (1854–1921), Schweizer  Psychologe und Parapsychologe
 Thomas Flournoy (1811–1883), US-amerikanischer Politiker